Świątynie pod wezwaniem  św. Andrzeja Boboli:

 Kościół św. Andrzeja Boboli w Babicach

 Kościół św. Andrzeja Boboli w Białymstoku
 Kościół św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy
 Kościół św. Andrzeja Boboli w Gawłowie
 Kościół św. Andrzeja Boboli w Gąsiorach

 Kościół św. Andrzeja Boboli w Kosobudach

 Kościół św. Andrzeja Boboli w Londynie
 Kościół św. Andrzeja Boboli w Pieńkach Królewskich
 Kościół św. Andrzeja Boboli w Szczecinie
 Kościół św. Andrzeja Boboli w Szubinie
 Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Warszawie

 Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie

Zobacz też 
 kościół św. Andrzeja
 parafia św. Andrzeja Boboli

Andrzej Bobola
!